Cabaal (engels: Cabal), een gesloten groep die met een bepaald ideologisch of politiek doel samenzweren
 Cabal-ministerie (1668-1674), een groep van raadgevers rondom Karel II van Engeland

Geografie
 Santa Rosa de Cabal, een plaats in het Colombiaanse departement Risaralda

Personen
 Juan Sebastián Cabal (1986), een Colombiaanse tennisser

Fictie
 Cabal (Star Trek) een fictieve terroristische organisatie in de Star Trek
 Cabal (roman), een roman van Clive Barker uit 1988

Overig
 Cabal Online een online rol-playing game (MMORPG)

Zie ook
 Fries Cabaal
 Kabal